Walsh Glacier kan syfta på följande:

 Walsh Glacier, Antarktis, en glaciär i Antarktis
 Walsh Glacier, Yukon/Alaska, en glaciär på gränsen mellan Kanada och USA